Дага́ев — фамилия. Известные носители:
 Дагаев, Александр Владимирович (1862—1920) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Дагаев, Валид Шитаевич (1940—2016) — чеченский певец, музыкант, композитор, исполнитель фольклорных песен, Народный артист Чечено-Ингушской АССР, Заслуженный артист РСФСР, Народный артист РСФСР.
 Дагаев, Михаил Михайлович (1915—1987) — советский астроном, педагог, популяризатор науки.
 Дагаев, Нестор Константинович (1871—1917?) — писатель, христианский экзегет, русский православный библеист, магистр богословия Санкт-Петербургской духовной академии.
 Дагаев, Николай Павлович (1901—1988) — советский военачальник, генерал-полковник авиации.

Дагаева
 Дагаева, Елена Семёновна (род. 1936) — бригадир-оператор производства пластмасс, Герой Социалистического Труда.